Expect No Mercy ()— девятый студийный альбом рок-группы Nazareth. Выпущен в 1977 году на лейбле Mountain Records в Великобритании, Vertigo Records — в Европе, A&M Records — в Северной Америке.

По звучанию Expect No Mercy является не менее мощным и темпераментным, чем и его предшественники, но также альбом принято считать значительным сдвигом Nazareth в музыкальном отношении, в сторону так называемого AOR. Дэн Маккаферти: «Снова „тяжеляка“, с шикарной обложкой от Фрэнка Фразетты».

Список композиций 
 «Expect No Mercy» — 3:26
 «Gone Dead Train» — 3:44
 «Shot Me Down» — 3:29
 «Revenge is Sweet» — 3:04
 «Gimme What’s Mine» — 3:45
 «Kentucky Fried Blues» — 3:08
 «New York Broken Toy» — 3:37
 «Busted» — 3:40
 «Place in Your Heart» — 3:01
 «All the King’s Horses» — 4:23
 «Greens*» — 2:50
 «Desolation Road*» — 2:58

Участники записи 
 Dan McCafferty — Vocals
 Darrell Sweet — Drums
 Pete Agnew — Bass, Guitar, Guitar (Bass)
 Manny Charlton — Guitar, Producer
 Nick Blagona — Engineer
 Mike Brown — Remastering
 Mick Carpenter — Project Coordinator
 Robert M. Corich — Liner Notes, Coordination, Remastering, Research
 Joseph Geesin — Liner Notes
 Hugh Gilmour — Reissue Design
 Bill Sosin — Photography
 Frank Frazetta — Cover Painting

Ссылки 
 Виниловая пластинка Expect No Mercy
 Тексты песен альбома Expect No Mercy

Альбомы Nazareth
Альбомы Vertigo Records
Альбомы A&M Records